Прунду има више значења:

 Прунду (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Прунду (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији
 Општина Прунду (Ђурђу), општина у округу Ђурђу у Румунији